Hans Hermann Behr

Ou ainda:
 Hans Herrmann

Desambiguações de antropônimos